Il doppio del torneo di tennis Olbia Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Todd Larkham e Chris Wilkinson che hanno battuto in finale Thomas Shimada e Filippo Veglio 3-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Todd Larkham /  Chris Wilkinson (Campioni)
 Thomas Shimada /  Filippo Veglio (finale)

 Harel Levy /  Eyal Ran (semifinali)
 Emanuel Couto /  Oren Motevassel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 1998